Aqua  (latin for vand) har flere betydninger:

 Aqua (band) – dansk-norsk popgruppe
 Aqua (brugerflade) – primære tema i Apple Computer Mac OS X brugerflade.
 AQUA Akvarium og Dyrepark – ferskvands-akvarium i Silkeborg (Nordeuropas største da det åbnede i 1993)